Нико (1938—1988) — немецкая певица, актриса и автор песен.
 Нико, Жан (1530—1600) — французский дипломат и учёный.
 Нико, Лоран — французский шашист.
 Нико — имя главного героя фильма «Над законом» (Стивен Сигал).
 Нико — имя оленёнка, главного героя мультфильма «Нико: путь к звёздам».
 Нико, 1988 — итало-бельгийский биографический фильм 2017 года.